Zagroda peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
Zagroda, un village dans le powiat de Chełm
Zagroda, un village dans le powiat de Krasnystaw